Sentinels – opera d'arte di John Barlow Hudson situata a Milwaukee
LMS Sentinels 7160-7163 – locomotive britanniche
S&DJR Sentinels – locomotive britanniche
New York Sentinels – squadra di football americano statunitense
The Sentinels – torri di Birmingham

Pagine correlate 
 Sentinel